Frans Vromman, Belgisch kunsthistoricus en stoetenregisseur
 Steven Vromman, Belgisch milieuactivist, schrijver en komiek

Zie ook 
 Vroman (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam